Великая Липа () — деревня в Несвижском районе Минской области. Входит в состав Липского сельсовета. Население 239 человек (2009).

География 
Великая Липа находятся в 7 км к северо-востоку от посёлка Снов и в 12 км к северо-западу от центра города Несвиж. Деревня почти непосредственно примыкает с востока к центру сельсовета, агрогородку Высокая Липа, а с юга к Великой Липе примыкает небольшая деревня Бояры. Местность принадлежит бассейну Немана, по южной окраине деревни течёт река Сновка, приток Уши. Через деревню проходит автодорога Несвиж — Снов — Барановичи. Ближайшая ж/д станция Липа находится в 5 км к северо-западу от деревни (линия Минск — Брест).

История 

В XVI веке на месте современных поселений Высокая и Великая Липа находился целый ряд шляхетский владений, которые были постепенно скуплены Радзивиллами.

В 1558 году поместье и двор Липа даны в залог, а потом подарены Николаем Глебовичем Николаю Радзивиллу «Сиротке», который в 1560 и 1579 годах выкупил последние остававшиеся земли в округе у местных помещиков. Таким образом к 1579 году Радзивиллы стали единственными хозяевами земель вокруг Липы. Однако в первой половине XVII века на окружающих землях осели представители рода Обуховичей. С этого момента на протяжении нескольких веков имение Великая Липа принадлежало Обуховичам, в то время как село Липа принадлежала Радзивиллам. Обуховичи с XVIII по начало XX века строили и развивали в Великой Липе дворянскую усадьбу. В середине XVII века владельцем имения был Филипп Казимир Обухович, оставивший ценные дневники по истории Речи Посполитой, а затем его сын Михаил Леон Обухович.

В XVIII веке село Липа входило в состав Новогрудского повета, принадлежало Радзивиллам. В 1773 года в Липе выстроена униатская Свято-Покровская церковь, открыта церковно-приходская школа.

В 1793 году в результате второго раздела Речи Посполитой Липа вошла в состав Российской империи. Покровская церковь была передана православным.

В 1858 году поместье Липа, принадлежавшее Обуховичам, обладало 1400 десятинами земли, в 1830 году основана винодельня, имелись две водяные и ветряная мельница. В 1909 году в селе было 109 дворов и 698 жителей; в имении — 75 жителей.

В результате Рижского мирного договора 1921 года Великая Липа вошла в состав межвоенной Польши, где была в составе Несвижского повета Новогрудского воеводства. С сентября 1939 года в БССР, с 12 декабря 1940 года является центром сельсовета.

В 2001 году в селе было 156 дворов, 409 жителей. Имелись клуб, библиотека, магазин, конюшня, конеферма, животноводческие фермы и комплексы, гараж, мастерская, тракторный парк, зернохранилище.

Остатки усадьбы Обуховичей в настоящее время заброшены, существуют частные проекты восстановления усадьбы.

Достопримечательности 

 Усадьба Обуховичей. Усадебный дом не сохранился. Из сохранившихся построек — брама-конюшня, флигель, амбар, хозпостройки. Здание брамы-конюшни, совмещающее в себе въездные ворота (браму) и конюшню в боковых флигелях по обеим сторонам ворот, является единственныи строением такого рода в Белоруссии
 Покровская церковь (1773 год)
 Руины кладбищенской часовни-усыпальницы

Примечания

Ссылки 
 Великая Липа на сайте globus.tut.by 
 Великая Липа на сайте radzima.org 

Населённые пункты Несвижского района